Зимняя классика НХЛ 2014 () — матч регулярного чемпионата НХЛ под открытым небом который состоялся 1 января 2014 года между командами «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мейпл Лифс». Матч проходил в городе Анн-Арбор, штат Мичиган, на футбольном стадионе Мичиганского университета.

Первоначально планировалось провести этот матч 1 января 2013 года в прошлом сезоне, однако из-за локаута он был отменен.

На матче была предпринята попытка побить действующий рекорд посещаемости. Организаторами было объявлено что на игру продано 105 491 билет, однако данный рекорд не был зарегистрирован Книгой рекордов Гиннесса, так как не удалось установить точное количество пришедших зрителей. Мичиган Стэдиум или, как его ещё называют, «Большой дом» () является самым вместительным стадионом в Северной Америке и одним из самых вместительных в мире. Стадиону уже принадлежит мировой рекорд по вместимости на хоккейных матчах — 104 173 зрителя.

Для «Ред Уингз» это была вторая Зимняя классика, а «Мейпл Лифс» участвовали в ней впервые.

Игра закончилась победой «кленовых листьев» 3:2, в серии послематчевых бросков.

Составы команд

Ход матча

Отчёт

3 звезды 
 Джонатан Бернье. Вратарь, «Торонто». 41 сэйв (.953). 1 сэйв в буллитах
 Джимми Ховард. Вратарь, «Детройт». 24 сэйва (.923). 1 сэйв в буллитах
 Тайлер Бозак. Центральный нападающий, «Торонто». 1 гол, победный буллит

См. также 
 Классика наследия НХЛ 2014
 Стадионная серия НХЛ 2014

Примечания 

Детройт Ред Уингз
Торонто Мейпл Лифс
Зимняя классика НХЛ
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Мичигане